Hedin ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Hedin (1834–1905), schwedischer Journalist und Politiker
 Douglas Hedin (* 1990), schwedischer Skirennläufer
 Nana Hedin (* 1968), schwedische Sängerin
 Pierre Hedin (* 1978), schwedischer Eishockeyspieler
 Robert Hedin (* 1966), schwedischer Handballspieler und -trainer
 Sven Hedin (Sven Anders Hedin; 1865–1952), schwedischer Geograph, Entdeckungsreisender, Fotograf und Zeichner

 Sven Gustaf Hedin (1859–1933), schwedischer Chemiker und Autor
 Tony Hedin (* 1969), schwedischer Handballspieler und -trainer

Hedin steht für:
 Hedin (Mondkrater)
 (5837) Hedin, Asteroid des Hauptgürtels
 Hedin-Nunatak, Nunatak im Marie-Byrd-Land, Antarktika